Het hoogspringen voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 9 augustus, kwalificaties, en 11 augustus 2012, finale. Regerend olympisch kampioene is Tia Hellebaut uit België.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatieronde 
Kwalificatie eis: 1,96m (Q) of bij de beste twaalf van de kwalificatie (q).

Finale 

PB = Persoonlijke record 
SB = Seizoens best 
r = teruggetrokken

Vrouwen hoogspringen